Stadsbrand van Sneek (1295)
 Stadsbrand van Sneek (1457)